Руселаре:

 Руселаре — город в Бельгии.
 «Руселаре» — бельгийский футбольный клуб из одноимённого города.